Olaszország
Aiello Calabro, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Aiello del Friuli, település Olaszországban, Udine megyében
Aiello del Sabato, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében